Soldatenbund steht für
 Bayerischer Soldatenbund
 Deutscher Soldatenbund Kyffhäuser e.V.
 Deutscher Soldatenbund
 Soldatenbund (1936–1938)
 Allgemeiner russischer Soldatenbund
 Roter Soldatenbund, siehe Roter Frontkämpferbund

Siehe auch:
 Kriegerverein